La princesa Alicia, duquesa de Gloucester (nacida Alice Christabel Montagu Douglas Scott; Londres, Reino Unido, 25 de diciembre de 1901-Palacio de Kensington, 29 de octubre de 2004) fue la esposa y posteriormente viuda del príncipe Enrique, duque de Gloucester, por lo que ostentó el título de princesa del Reino Unido y duquesa de Gloucester desde 1935 (año en el que contrajeron matrimonio) hasta su fallecimiento, en 2004. En 2003 se convirtió en el miembro más longevo de la historia de la familia real británica, ya que vivió más de 102 años.

Luego de su matrimonio con el príncipe Enrique en 1935, apoyó con asiduidad las labores de sus cuñados, los reyes Jorge VI e Isabel. Desde su casamiento, se convirtió en tía de Isabel II, monarca del Reino Unido.

Acostumbraba a participar en distintos eventos públicos, se dedicó a la pintura y residió en Kenia, la India, Afganistán y Australia. Luego de la sorpresiva muerte de su hijo mayor y de su esposo en la década de 1970, sus apariciones públicas fueron reduciéndose considerablemente.

Biografía

Infancia y juventud 

Alicia nació el 25 de diciembre de 1901 en Montagu House, en la calle Whitehall, en Londres. Fue la tercera hija de John Montagu Douglas Scott, VII duque de Buccleuch y de su esposa, Lady Margaret Bridgeman.

Pasó gran parte de su infancia en Boughton House en Northamptonshire, en el castillo de Drumlanrig en Dumfries and Galloway, y en Bowhill, en la frontera escocesa. Durante su niñez, asistió a la escuela Malvern St. James en Worcestershire, Londres.

Matrimonio con el príncipe Enrique 

En agosto de 1935, se comprometió con el príncipe Enrique, duque de Gloucester (tercer hijo del rey Jorge V y la reina María). Se casaron el 6 de noviembre de aquel año en una ceremonia privada en la capilla del palacio de Buckingham. Dos semanas antes, su padre había fallecido de cáncer. En la boda, las jóvenes princesas Isabel y Margarita fueron damas de honor.

Luego, el matrimonio se asentó en Aldershot, donde el duque tomó cursos como Estado Mayor del Ejército. En 1935, Alicia viajó para inaugurar la escuela Lady Eleanor Holles School en Hampton. El duque abandonó el ejército para cumplir otras funciones públicas después de la abdicación de Eduardo VIII a favor de su hermano el príncipe Alberto, duque de York, para casarse con la americana divorciada Wallis Simpson. En 1938 adquirieron la antigua casa Barnwell Manor y posteriormente tuvieron dos hijos: Los príncipes Guillermo (18 de diciembre de 1941-28 de agosto de 1972) y Ricardo (n. 26 de agosto de 1944).

Durante la Segunda Guerra Mundial, Alicia colaboró de forma activa con el movimiento humanitario Cruz Roja y con la Orden de San Juan. Posteriormente, se convirtió en jefa de la Fuerza Aérea Auxiliar Femenina en 1940, del Cuerpo de Enfermeras y de las Divisiones de la Brigada de Ambulancias de San Juan. También recibió un título honorífico en 1945 como comandante de WAAF y desde aquel año hasta 1947 residió, junto a su familia, en Canberra, ya que el duque se desempeñaba como gobernador general de Australia.

De regreso al Reino Unido en 1947, Alicia fue presidenta y patrona de una serie de organizaciones benéficas y hospitales, y jefa de múltiples regimientos de ejércitos británicos. Fue nombrada asimismo coronel jefe honorífico de los Húsares Reales y del Cuerpo Real de Transportes. Además, fue rectora de la Universidad de Derby y patrona del Girls' Day School Trust.

Viudez y cambio de título 

En 1972 su hijo mayor Guillermo murió trágicamente en un accidente aéreo y su hijo menor Ricardo se casó con Birgitte van Deurs, quienes dieron tres nietos a la princesa Alicia. En 1974 Enrique falleció y su hijo lo sucedió en el título.

Tras enviudar, le pidió a su sobrina Isabel II que le permitiera utilizar el título y tratamiento de Su Alteza Real la princesa Alicia, duquesa de Gloucester, en lugar de ser nombrada Su Alteza Real la duquesa viuda de Gloucester, para evitar confusiones con su nuera, la ahora también duquesa de Gloucester. La reina accedió a su petición autorizando el uso del título de princesa a Alicia, lo que la reconocía como si fuese princesa de sangre y no princesa por matrimonio. 

Ha sido la única excepción en la historia de Reino Unido en que una persona no nacida princesa pueda titularse como tal (la princesa [su propio nombre de pila]), ya que es costumbre que la mujer adquiera el título de su esposo en el momento del matrimonio. Un ejemplo es la baronesa Marie-Christine von Reibnitz, esposa del príncipe Miguel de Kent y cuyo título es la  princesa Miguel de Kent. Otro ejemplo fue la princesa Alejandra de Fife, quien fue princesa por derecho propio (aunque no lo era desde su nacimiento) y cuando se casó con su primo el príncipe Arturo de Connaught pasó a ser reconocida como la princesa Arturo de Connaught. En el caso de Alicia de Gloucester, si su sobrina, la reina Isabel II no hubiese aprobado el uso del título de princesa Alicia, y ella tampoco hubiese querido ser conocida como  la duquesa viuda de Gloucester; en ese caso su título hubiera sido la princesa Enrique, duquesa de Gloucester.

Últimos años 

En 1975 fue la primera mujer en ser nombrada dama gran cruz de la Orden del Baño. En 1981 publicó un libro de memorias bajo el título de Las memorias de la princesa Alicia, duquesa de Gloucester. En 1991 lanzaría a la venta otra publicación en ocasión de su nonagésimo cumpleaños: Memorias de noventa años.

En 1994, luego de que la familia Gloucester debiera abandonar la residencia Barnwell Manor por razones financieras, se mudó al palacio de Kensington, donde vivió con su hijo y el resto de su familia. En julio de 2000, este mismo emitió un comunicado por Internet en el que expresaba que «en los últimos años, la princesa Alicia perdió poco a poco la memoria, lo que disminuye su capacidad de comunicarse como ella quisiera. Por esta razón, mi madre ya no se siente en confianza para cumplir con sus obligaciones oficiales, lejos del palacio de Kensington, ni de enfrentar el clamor de las manifestaciones públicas» Sin embargo, afirmó que se hallaba de «buen humor» respectivamente.

En diciembre de 2001 se le llevó a cabo una ceremonia íntima con motivo de su centésimo cumpleaños, donde se conformó su última aparición pública como también la de la princesa Margarita, que falleció el 9 de febrero de 2002. A la muerte de Elizabeth Bowes-Lyon el 31 de marzo de 2002 con 101 años, Alicia se convirtió en el miembro más antiguo de la familia real y desde el 21 de agosto de 2003, el más longevo en la historia de la monarquía británica.

Falleció a los 102 años el 29 de octubre de 2004, mientras dormía, en el palacio de Kensington. Su funeral se realizó el 5 de noviembre en la Capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor y fue inhumada junto a su marido y su hijo en el Cementerio real en los jardines de Frogmore, en el parque real Home Park en Windsor, Berkshire. Ahí estuvo presente Isabel II, Felipe de Edimburgo, y otros miembros de la familia real británica.

Títulos, tratamientos y honores

Títulos y tratamientos 

25 de diciembre de 1901-5 de noviembre de 1935: Lady Alicia Christabel Montagu Douglas Scott.
6 de noviembre de 1935-10 de junio de 1974: Su Alteza Real la duquesa de Gloucester.
10 de junio de 1974-29 de octubre de 2004: Su Alteza Real la princesa Alicia, duquesa de Gloucester.

Honores 

A lo largo de su vida, Alicia recibió múltiples honores tanto de su país como del extranjero, tales como el título de compañera de la Imperial Orden de la Corona de la India, dama gran cruz de la Real Orden Victoriana, dama gran cruz de la Orden del Imperio Británico. 

También fue nombrada dama gran cruz de la Orden del Baño en 1975, y se le concedió la Real Orden Familiar en tres ocasiones durante los reinados de Jorge V, Jorge VI e Isabel II, y otras distinciones por parte de países como Rumania, Egipto y Etiopía.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Nobles de Reino Unido
Centenarios del Reino Unido
Damas grandes cruces de la Orden del Baño
Damas grandes cruces de la Orden de San Juan
Damas grandes cruces de la Real Orden Victoriana
Damas grandes cruces de la Orden del Imperio Británico
Sepultados en el Cementerio Real de Frogmore
Nacidos en Londres
Damas de la Orden de la Corona de la India
Duquesas británicas por matrimonio
Centenarios de Inglaterra
Fallecidos en Londres